Obersteinach bezeichnet folgende Orte:
 Obersteinach (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obersteinach (Burgwindheim), Ortsteil des Marktes Burgwindheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Obersteinach (Ilshofen), Ortsteil der Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Obersteinach SG, Ortsteil der Gemeinde Steinach, Kanton St. Gallen, Schweiz

Siehe auch:
 Obersteinbach